Moffet steht für:

 Moffet (Alabama), Ort in den USA
 Moffet (Québec), Ort in Kanada

Personen:

Siehe auch:
 Moffett, Moffat (Begriffsklärungen)